Naylors Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Naylors Run (Ohio River) im Meigs County, Ohio 
 Naylors Run (Cobbs Creek) im Delaware County, Pennsylvania